Андрей Лунёв:
 Лунёв, Андрей Алексеевич (род. 1968) — российский хоккеист, тренер.
 Лунёв, Андрей Евгеньевич (род. 1991) — российский футболист.